Scarface (1932), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1932
Scarface (1983), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1983
Scarface (rapper), een Amerikaanse hiphopartiest